

Гоумленд — місто, штат Джорджія
 Гоумленд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Гоумленд — переписна місцевість, штат Флорида